Paul Berçot
Studio Berçot